Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, place ou une rue Rogier. Elles commémorent généralement en Belgique Charles Rogier.

Rue Rogier à Andenne
 Rue Rogier à Boussu
 Rue, avenue, place et gare de la rue Rogier à Bruxelles
 Rue Rogier à Charleroi
 Rue Rogier à Chimay
 Avenue Rogier à Liège
 Rue Rogier à Mons
 Rue Rogier à Namur
 Rue Rogier à Spa
 Rue Rogier à Tournai
 Rue Rogier à Verviers

Rue Rogier  à Reims.

Voir aussi 
 

Rogier Rue